Лимаренко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Лимаренко, Валерий Игоревич (род. 1960) — российский политик.
 Лимаренко, Иван Макарович (1927—2007) — советский военачальник, генерал-майор (1982).
 Лимаренко, Константин Христофорович (1852 — после 1916) — русский генерал-лейтенант, военный инженер, архитектор.
 Лимаренко, Пётр Григорьевич (род. 1928) — советский партийный деятель, преподаватель, второй секретарь Марийского областного комитета КПСС.